Madera – portugalski archipelag i zarazem region autonomiczny, położony na Oceanie Atlantyckim
 Madera – wyspa na Oceanie Atlantyckim wchodząca w skład archipelagu Madery
 madera – wino wytwarzane na wyspach Madery, podawane po posiłku ze względu na ułatwianie trawienia

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Madera – część miasta Czeladź
 Madera – część miasta Jabłonowo Pomorskie
 Madera – część wsi Bieńkówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Madera – część wsi Cekcyn w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Madera – przysiółek wsi Dworszowice Kościelne w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Madera – część wsi Zamoście-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie
 Madera – część wsi Konarzyny w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Geografia Stanów Zjednoczonych 
 Madera – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Madera
 Hrabstwo Madera w stanie Kalifornia